Panama Hattie (musical), een toneelstuk van Cole Porter
Panama Hattie (film), een film van Norman Z. McLeod